Departamento Libertador General San Martín puede hacer referencia a:

 Departamento Libertador General San Martín, en la provincia argentina del Chaco;
 Departamento Libertador General San Martín, en la provincia argentina de Misiones;
 Departamento Libertador General San Martín, en la provincia argentina de San Luis.